Jean-François Caron peut faire référence à :
 Jean-François Caron (1957-), homme politique français ;
 Jean-François Caron, dramaturge et scénariste québécois ;
 Jean-François Caron (1978-), romancier et poète québécois ;
 Jean-François Caron (1982-), homme fort et dynamophile canadien.